James Timothy Moran  detto Jim (n. 1978), cestista statunitense
 James Patrick Moran detto Jim (n. 1945), politico statunitense